Ю́рий Ива́нович Семёнов (род. 5 сентября 1929, Свердловск) — советский и российский , , , специалист по философии истории, истории первобытного общества, теории познания; создатель оригинальной глобально-формационной (эстафетно-стадиальной) концепции мировой истории. Кандидат философских наук, доктор исторических наук, профессор. Заслуженный профессор МФТИ.

Окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического института и отделение философии годичных курсов преподавателей общественных наук при Уральском государственном университете. Некоторое время преподавал философию в провинциальных вузах. После того, как его работы в области антропосоциогенеза привлекли внимание видных московских учёных, защитил докторскую диссертацию в Институте этнографии (1963 год). В 1967 году Семёнов становится профессором кафедры философии Московского физико-технического института (Долгопрудный), где проработал полвека и продолжает работать до настоящего времени (весна 2021 года). Также по совместительству долгое время работал в Институте всеобщей истории АН СССР и Институте этнологии и антропологии РАН.

Начав научную карьеру с изучения первобытного общества, Семёнов одновременно разрабатывал проблему политарного общества — первого классового общества, предшествовавшего рабовладению. Исследование в этой области привело его к созданию глобально-стадиальной концепции мировой истории.

Биография 
Юрий Иванович Семёнов родился 5 сентября 1929 года в Свердловске в семье железнодорожника Ивана Ивановича Семёнова. Отца в 1931 году перевели на работу на Украину, затем, в 1936 году, — в Сибирь. В 1947 году Юрий с серебряной медалью окончил среднюю школу города Боготол Красноярского края. Выбирая между физикой и историей, которые в равной степени его привлекали, остановил выбор на последней и поступил на исторический факультет Красноярского государственного педагогического института. Уже по итогам первого курса Семёнов получил одну из двух выделенных вузу именных стипендий и продолжал оставаться сталинским стипендиатом все последующие годы. После завершения обучения в институте с отличием окончил отделение философии годичных курсов преподавателей общественных наук при Уральском государственном университете. Там же он сдал все экзамены кандидатского минимума по философии. Отклонив предложение заведующего кафедрой философии УрГУ М. Т. Иовчука поступить к нему в аспирантуру, Семёнов вернулся в Красноярск, где с 1952 года стал старшим преподавателем, а затем доцентом, кафедры философии КГПИ, а также вёл активную научную деятельность.

Уже тогда Юрий Иванович заинтересовался вопросами теории познания и азиатского способа производства. Без отрыва от преподавательской деятельности он написал работу «Некоторые проблемы предыстории человеческого мышления», которую представил в качестве диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук. Однако члены кафедры философии Томского государственного университета посоветовали ему переделать работу, выбросив все положения, которые выходили за рамки общепринятого в науке. Не желая портить труд, Семёнов в течение двух недель на основе одной из глав прежней работы написал новую — «Возникновение и основные этапы развития труда (в связи с проблемой становления человеческого общества)», которую и защитил 21 ноября 1956 года.

В 1957 году в «Учёных записках КГПИ» была напечатана его статья «К вопросу о первой форме классового общества», в которой он доказывал, что первой классовой общественно-экономической формацией была не рабовладельческая, как это было общепризнанно в советской науке, а та, которая была основана на способе производства, названном К. Марксом азиатским.

В 1962 году Семёнов опубликовал монографию «Возникновение человеческого общества». С этого же года он стал заведовать кафедрой философии Рязанского медицинского института имени И. П. Павлова. Оказавшись вблизи Москвы, Юрий Иванович предоставил свою монографию в сектор исторического материализма Института философии в качестве диссертации на соискание учёной степени доктора философских наук. Однако Институт философии тянул с рассмотрением работы молодого учёного, и в результате Семёнов получил предложение от известного советского антрополога Г. Ф. Дебеца защитить диссертацию в Институте этнографии. 18 июня 1963 года состоялась защита в виде представления монографии «Возникновение человеческого общества», по итогам которой Юрию Ивановичу была присуждена степень доктора исторических наук. Официальными оппонентами были выдающиеся советские учёные — доктор биологических наук Георгий Францевич Дебец, доктор исторических наук Павел Иосифович Борисковский, доктор исторических наук Борис Осипович Долгих и доктор философских наук Александр Георгиевич Спиркин. По словам самого учёного, на тот момент он стал самым молодым доктором наук в Советском Союзе.

В 1967 году Семёнов становится профессором кафедры философии Московского физико-технического института (г. Долгопрудный), где продолжает преподавать вплоть до настоящего времени (весна 2021 года). В 1980—1984 годах он также являлся заведующим этой кафедрой. В 1984 году он был снят с должности за защиту Валерия Петровича Лебедева — преподавателя кафедры, заподозренного в диссидентстве. Как вспоминал один из бывших студентов Лебедева, «как вы догадываетесь, на следующий день [после увольнения] коллеги по кафедре перестали звонить и общаться, и только один человек не побоялся защитить коллегу на бюро Мытищинского горкома, это был завкафедрой Юрий Иванович Семёнов, за что он и был тут же снят с должности». В 2004 году Юрий Иванович получил звание «заслуженный профессор МФТИ».

Одновременно с преподаванием философии в МФТИ Семёнов работал по совместительству: в 1968—1970 годах — старшим научным сотрудником сектора методологии истории Института всеобщей истории АН СССР, с 1972 по 2002 год — старшим, ведущим, главным научным сотрудником сектора истории первобытного общества, а после его упразднения — Центра по исследованию межнациональных отношений Института этнографии АН СССР (с 1990 г. — Институт этнологии и антропологии РАН), с 1999 года — профессором кафедры социальной философии философского факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

По состоянию на зиму 2022 года Юрий Иванович Семёнов продолжает преподавать философию в Московском физико-техническом институте (Долгопрудный).

Научная деятельность

Антропосоциогенез 
Начав свою педагогическую карьеру с преподавания философии, Ю. И. Семёнов планировал сосредоточить в этой области знания и свои научные работы, но, по его собственным словам, начиная с конца 1960-х годов у него практически полностью исчезла возможность публиковать работы по теории познания и философии истории: «В результате я стал заниматься проблемами той области знания, где преград было значительно меньше — истории первобытного общества, а тем самым и этнографии первобытности».

В этой области Юрий Иванович начал с исследования проблемы возникновения человека и человеческого общества. В монографии «Возникновение человеческого общества» в 1962 году (переиздана в доработанном виде в 1966 году под названием «Как возникло человечество»; снова переиздана с новым предисловием и приложениями в 2002 году) он отстаивал позицию, что становление человека (антропогенез) нельзя понять, не рассмотрев становление общества (социогенез), что антропогенез и социогенез представляют собой не два самостоятельных, хотя и тесно связанных процесса, а две стороны одного единого процесса — антропосоциогенеза. Семёнову удалось показать, что история человечества прежде всего делится на два основных этапа: (1) эпоху антропосоциогенеза, когда ещё только формирующиеся люди (пралюди) жили в ещё только формирующемся обществе (праобществе) и (2) эпоху развития готового сформировавшегося человеческого общества, стадиями развития которого являются общественно-экономические формации. Период от завершения антропосоциогенеза до возникновения классов и государства (первобытного общества) был подразделён на эпохи раннего первобытного (первобытно-коммунистического), позднего первобытного (первобытно-престижного) и предклассового (переходного к классовому) общества.

Согласно Семёнову, суть социогенеза состояла в становлении социальных (прежде всего коммуналистических экономических) отношений, ранее на Земле никогда не существовавших, и обуздании ими зоологических инстинктов: пищевого и полового. Вначале был подавлен и введён в социальные рамки первый, а значительно позднее и второй. Половой инстинкт был окончательно поставлен под социальный контроль с появлением экзогамии, рода и группового дуально-родового брака. В результате на смену формирующемуся человеческому обществу (праобществу) пришло готовое сформировавшееся общество в форме первобытно-коммунистического. Завершение становления общества было одновременно завершением и становления человека. Вместе с родом возник и Homo sapiens. Более детально процесс становления первобытно-коммунистических отношений был раскрыт в работе «На заре человеческой истории» (1979).

Уже в книге «Как возникло человечество» (1966) был дан первоначальный набросок картины возникновения брака и семьи. Окончательно новая схема эволюции брака и семьи был изложена в другой работе — «Происхождение брака и семьи» (1974), в которой развитие было доведено до нашего времени. Были выделены стадии: (1) неограниченного промискуитета, (2) ограниченного во времени промискуитета, (3) дуально-родового группового брака, (4) эгалитарного индивидуального брака, (5) патриархического индивидуального брака и (6) неоэгалитарного индивидуального брака. От концепции матриархата, которая долгое время являлась догматизированной в советской науке частью учения Моргана и Энгельса, он отказался ещё в статье 1959 года.

Помимо всего указанного, в работе «Как возникло человечество» было показано возникновение тотемизма, раскрыт механизм происхождения первой формы религии и выявлены основные стадии эволюции религии в первобытную эпоху: магия, оменализм, фетишизм, эманизм, демонизм, политеизм. Предпринят был и детальный анализ происхождения веры в душу. В последующих работах были вскрыты две основные стадии развития религии в классовом обществе: религии сервиологические (страха и повиновения) и религии сотериологические (спасения и посмертного воздаяния).

Резонанс. Уже первая работа Семёнова по проблемам становления предклассового общества вызвала интерес на Западе, хотя там, как и в Советском Союзе, она получила неоднозначную оценку. Американский палеоантрополог  в рецензии на книгу «Как возникло человечество» писал: «[Работа Семёнова] главным образом страдает от его способа поиска истины — желания строго определить время первого появления экзогамии и тотемизма. Я думаю, что не совру, если скажу, что, с точки зрения западных праисториков, ошибочными кажутся не столько ответы Семёнова, сколько вопросы, которые он задаёт». Американский генетик Феодосий Добржанский поставил под сомнение ряд утверждений Семёнова, но не привёл никаких аргументов, которые бы опровергали положения рецензируемой им книги.

Вместе с тем английский философ и социальный антрополог Эрнест Геллнер, проанализировав научный вклад Семёнова в области изучения становления первобытного общества, назвал его одним из «наиболее эрудированных историков антропологии и других общественных наук. Он весьма полно и точно осведомлён об антропологических исследованиях на Западе и к тому же обладает замечательным даром сжатого и беспристрастного изложения научных идей. … Но труды Семёнова выходят далеко за рамки анализа тех или иных научных направлений. Он показал себя и как самостоятельный теоретик, причём творчески мыслящий, изобретательный и оригинальный. Будучи приверженцем марксизма, он быстро воспринимает проблемы, пронизывающие теоретическую структуру этого учения, и выдвигает идеи, важные для развития этих проблем».

Российский этнолог Г. Е. Марков в рецензии на «Происхождение брака и семьи» также отмечал большое количество спорных утверждений, но в целом был согласен с тем, что «новая монография Ю. И. Семёнова имеет большое научное значение».

Дискуссии в «Советской этнографии» 
В 1970-е годы Семёнов на страницах журнала «Советская этнография» вступил в острую дискуссию по вопросам первобытного общества. Его оппонентами выступили другие видные специалисты в этой области, в частности Н. А. Бутинов, В. Р. Кабо и В. М. Бахта. Дискуссия велась вокруг вопросов о родовой организации и общине в первобытном обществе и роли, которую они играли в производстве: Юрий Иванович полагал, что экзогамный род являлся основной производящей единицей, тогда как Бутинов и Кабо утверждали, что родовые отношения вовсе не носили производственный характер; Семёнов полагал, что материнский род предшествовал отцовскому, Бутинов и Кабо считали, что материнский и отцовский род — явления во всех отношениях совершенно равноценные, существующие параллельно, они могут прямо или через промежуточные формы переходить друг в друга.

Поводом для дискуссии послужил выход книги Бутинова «Папуасы Новой Гвинеи» (1968), на которую Семёнов ответил критической рецензией в журнале «Советская этнография». В журнале «Народы Азии и Африки» на эту книгу была опубликована рецензия В. М. Бахты, который не только поддержал Бутинова, но и оспорил выдвинутую Семёновым теорию. Через некоторое время журнал опубликовал ответное письмо Семёнова, в котором учёный указал, что свои опровержения Бахта построил, основываясь на тезисах, которые сам же Семёнову и приписал.

В статье 1970 года, вновь опубликованной в журнале «Советская этнография», Юрий Иванович в русле всё той же проблематики предложил своё решение вопроса т. н. «австралийской контроверзы» — проблемы перехода австралийских народов от материнского счёта родства к отцовскому. В своих теоретических построениях Семёнов исходил из собственной концепции дуально-родового группового брака. В 1971 году с критикой теории Семёнова выступил М. А. Членов. В ответ на его замечания Семёнов опубликовал статью «Проблема исторического соотношения материнской и отцовской филиации у австралийцев». На этот раз с критикой его концепции выступил Хазанов. Опровержению его мнения Семёнов посвятил ещё одну отдельную статью. На новом витке дискуссии, который последовал за выходом этой публикации, с опровержением гипотезы Семёнова выступили Членов, Хазанов и М. В. Крюков. Завершающим этапом дискуссии стали статьи, опубликованные в ответ на работу Семёнова «О специфике производственных (социально-экономических) отношений первобытного общества».

Спустя годы Юрий Иванович, который счёл аргументацию оппонентов недостаточной для опровержения своей гипотезы, признается: «Вообще в 70-е годы, пожалуй, не было автора, который подвергался бы большей критике на страницах „Советской этнографии“, чем я». «В ходе [этой дискуссии], — вспоминал Семёнов спустя многие годы, — в журнале печатались статьи, в которых мои взгляды подвергались самой резкой критике. И я, будучи членом редколлегии, не только не возражал, но, напротив, настаивал на их публикации».

В. Р. Кабо, который не принимал участия в развернувшейся дискуссии, хотя и разделял взгляды Бутинова и Бахты (по утверждению Семёнова, Кабо ответил категорическим отказом на неоднократно возобновлявшиеся предложения редакции принять в ней участие), вступит в полемику с Семёновым спустя многие годы, когда уже в эмиграции напишет книгу воспоминаний «Дорога в Австралию», в которой среди прочего и представит Семёнова как догматика и ортодокса советской науки. В 2001 году Семёнов опубликует ответное письмо Кабо. В свою очередь ответ написал и Кабо, журнал его письмо не опубликовал, поэтому Владимир Рафаилович выставил его на своём личном сайте. Впрочем даже на этом многолетняя дискуссия Семёнова и оппонентов не закончится. В 2004 году ученица Кабо Артёмова опубликует в «Этнографическом обозрении» статью «Отечественная теория „первобытности“ и социальная организация австралийских аборигенов», в которой выступит в защиту своего учителя. Развёрнутый ответ Артёмовой, включающий детальные пояснения о своей научной позиции в годы полемики с Кабо и Бутиновым, Семёнов опубликовал в журнале «Личность. Культура. Общество».

Первобытная экономика и предклассовые общества 
Решив в основном проблему происхождения общества, Семёнов занялся детальным исследованием первой формы его существования — первобытного общества. В 1960—70 годах в центре внимания западных этнологов оказались два вида экономических систем: первобытная экономика и крестьянская экономика. Выделился особый раздел этнологии (социальной антропологии), который специализировался на исследовании первобытных и крестьянских экономических отношений, получивший на Западе название экономической антропологии. Многие экономические антропологи пытались создать теорию первобытной экономики, к разработкам в этом направлении присоединился и Юрий Иванович. В работе «Экономическая этнология. Первобытное и раннее предклассовое общество» (Вып. 1—3. 1993) им была изложена система категорий, отражающая как статику, так и динамику развития экономических отношений, начиная с первобытно-коммунистических и кончая тем способом производства, который долгое время было принято именовать «азиатским».

Разработка теории первобытной экономики сделала возможным создание периодизации эволюции первобытного общества. Были выделены стадии (1) раннего первобытного общества, (2) позднего первобытного общества и (3) предклассового общества. Эта периодизация сейчас широко используется в российской науке. Развивая дальше эту периодизацию, Семёнов пришёл к выводу, что две первые ступени развития первобытного общества представляют собой не стадии эволюции одной общественно-экономической формации, а две тесно связанные, но, тем не менее, разные общественно-экономические формации: первобытно-коммунистическую и первобытно-престижную. Во второй первобытной формации огромную роль играла т. н. «престижная экономика».

Резонанс. Религиовед и этнограф П. И. Пучков в своей рецензии на книгу «Экономическая этнология» дал монографии общую высокую оценку и отметил, что «исследование Семёнова и по теоретической глубине, и по глобальности охвата темы (использован материал более чем по 400 народам), безусловно, представляет собой новую ступень в изучении первобытной экономики». «Следует также отметить, — акцентировал рецензент, — что книга Семёнова — единственное в российской этнологической науке подробное исследование социально-экономических отношений в первобытном обществе, которые к тому же показаны в своем развитии».

Историк А. В. Коротаев в полемической статье «Некоторые проблемы эволюции архаических (и не только архаических) обществ», рассматривая монографию Семёнова «Экономическая этнология. Первобытное и раннее предклассовое общество» (1993) и статью «Переход от первобытного общества к классовому: пути и варианты развития» (1993), писал: «Действительно, о существовании альтернатив ставшей к настоящему времени почти классической схемой социально-политической эволюции „локальная группа — вождество — сложное вождество — раннее государство“ некоторые исследователи писали задолго до Ю. И. Семёнова. Но только Ю. И. Семёнов дал подробное рассмотрение и достаточно строгое описание на гигантском фактическом материале основных альтернатив вождеству. И мне не известны какие-либо полноценные аналоги подобной работе не только у нас, но и на Западе…». Вместе с тем в примечаниях к статье Коротаев отметил: «Хотя в указанной выше работе [статье 1993 года] марксистская ортодоксия Ю. И. Семёнова сыграла с ним, на мой взгляд, злую шутку, не позволив ему извлечь из того колоссального фактического материала, который был им проработан, всех тех выводов, которые можно было бы сделать, отказавшись от некоторых марксистских догм, например от отождествления общего уровня развития архаических обществ с уровнем развития в них отношений эксплуатации».

Политарный способ производства 
При исследовании социально-экономической структуры предклассового общества Семёнов выявил существование трёх новых форм эксплуатации человека человеком, лежащих в основе трех неосновных (нестадиальных) способов производства, которые он назвал доминарным, магнарным и нобиларным способами производства. В последующем он пришёл к выводу, что в предклассовом обществе параллельно существовало, по меньшей мере, шесть социально-экономических типов социоисторических организмов и поэтому его нельзя охарактеризовать как общественно-экономическую формацию. Один из этих типов — формирующееся общество с «азиатским способом производства». Именно это общество дало начало первым классовым социоисторическим организмам, первым цивилизациям.

Юрий Иванович многие годы работал над проблемой «азиатского» способа производства, а тем самым и «азиатской» общественно-экономической формации. Его работа, в которой он первым в СССР, по его собственному утверждению, после насильственного прекращения властью в начале 1930-х годов первой дискуссии об азиатском способе производства выступил с критикой безраздельно господствовавшей в советской исторической и философской науке точки зрения на социально-экономический строй Древнего Востока как на рабовладельческий, была опубликована ещё в 1957 году. И только спустя семь лет (в 1964 году) не только в СССР, но и среди последователей марксизма во всём мире, началась вторая дискуссия об азиатском способе производства, в которой учёный принял самое активное участие на стороне противников ортодоксального взгляда.

В результате многолетних научных разработок Юрий Иванович пришёл к выводу, что суть «азиатского» (политарного — по терминологии Семёнова) способа производства заключается в общеклассовой частной собственности как на средства производства, так и на личности производителей. Поскольку общеклассовая частная собственность всегда приобретает форму государственной, то это неизменно влечёт за собой совпадение класса эксплуататоров если и не со всем государственным аппаратом, то, во всяком случае, с его ядром. Члены господствующего класса — политаристы — владели средствами производства и производителями материальных благ только сообща. Поэтому они вместе взятые с неизбежностью входили в особую иерархически организованную систему распределения прибавочного продукта — политосистему. Глава этой системы, а тем самым и государственного аппарата, был верховным распорядителем общеклассовой частной собственности и, соответственно, прибавочного продукта. Согласно Семёнову, политарха от других правителей отличает фактическое право на жизнь и смерть подданных, причём всех без исключения — как эксплуатируемых, так и эксплуататоров.

Становление политаризма невозможно без систематического массового террора, что, согласно Семёнову, объясняет среди прочего разгул инквизиции и опричнину Ивана Грозного в XVI веке и сталинские репрессии в XX веке.

Древнеполитаризм, как и феодализм, по Семёнову, — «двухэтажный» способ производства. Он включает в себя в качестве своего глубинного основания крестьянско-общинный способ производства. Собственность на средства производства вообще, на землю прежде всего, — здесь расщеплена: общеклассовая политарная частная собственность оказывается не полной, а верховной, и вместе с этим она представляет собой собственность не только на землю, но и на личности непосредственных производителей. Крестьянские общины или отдельные крестьянские дворы — подчинённые собственники земли, а входящие в них крестьяне — подчинённые собственники своей личности, а тем самым и своей рабочей силы. Для двух остальных вариантов древнеполитарного способа производства была характерна не верховная, а полная общеклассовая частная собственность. Они были одноэтажными.

Общая теория политарного способа производства, а тем самым и политарной общественно-экономической формации, была изложена в работе, которая была написана в 1974 году, рекомендована к публикации в сборнике работ сектора истории первобытного общества Института этнографии, выброшена в издательстве «Наука» из него и, в конце концов, в сокращённом виде и под другим названием («Об одном из типов традиционных социальных структур Африки и Азии: прагосударство и аграрные отношения») напечатана в 1980 году в одном из сборников Института востоковедения.

В дальнейшем Семёнов обнаружил, что существует не один, а несколько политарных способов производства. Один из них — древнеполитарный способ, возникший на Древнем Востоке и просуществовавший в Азии до конца XIX в. Он бытовал в двух видах («городском» и «сельском») и в трёх формах (политообщинной, политодоминарной и политомагнарной). Разные варианты политарного способа производства возникали в разные эпохи в Спарте, Древнем Риме, Северной Европе, в России, в Западной Европе начала нового времени.

Два новых политарных способа производства появились в XX веке.

Один из них — неополитарный — возник в России после Октябрьской революции 1917 года. Так исследование предклассового и ранних классовых обществ привело к пониманию сущности социально-экономического строя СССР. К выводу о том, что в СССР и в других стран т. н. «социалистического лагеря» существовал не социализм, а неополитаризм, Семёнов окончательно пришёл ещё в начале 70-х годов. Статья, в которой была изложена теория политарного способа производства, была, по его словам, потому и выброшена из сборника, что заведующий отделом археологии и этнографии издательства «Наука» понял, что все основные её положения вполне могут быть применены для характеристики и советского общества. Более или менее детальная картина становления неополитаризма в СССР была нарисована в статье, написанной в начале 1991 года, категорически отвергнутой журналами «Социологические исследования» и «Свободная мысль» и, наконец, опубликованной в расширенном виде в 1993 году в мало кому известном малотиражном альманахе «Российский этнограф». Она называлась «Россия: что с ней случилось в двадцатом веке».

Другой — политарно-капиталистический — сформировался в Италии, Германии и некоторых других странах Европы в 20-30-е гг.

В 2008 году был издан сборник работ «Политарный способ производства: сущность и место в истории человечества и России», в котором были собраны наиболее важные работы Семёнова по вопросам политаризма.

Реакция. С резкой критикой концепции Семёнова выступил российский социолог Александр Тарасов, который также обвинил учёного в излишнем словотворчестве. «Смысл терминотворчества неясен. Зачем, например, Семёнову понадобилось придумывать такое страшилище, как „урбополитархии“? Чем ему не нравится давно существующий и всем понятный термин „города-государства“?» — задаётся вопросом рецензент. Тарасов также указывал, что Семёнов, заявив о существовании общеклассовой частной собственности, не привёл никаких доказательств её существования, по сути подменив этим понятием понятие «государственная собственность». Тарасов приходит к выводу, что в основе своей теория «политаризма» (или двух «политаризмов» — «агро» и «индустро») — заимствованная у Шафаревича, только тот называл это «социализмом». Классовую сущность своего «политаризма» Семёнов позаимствовал у Восленского, Джиласа, Рицци и т. д. «То есть оригинального в теории, — резюмирует автор рецензии, — только терминология и изобретение мелких не существующих в природе „способов производства“».

Развёрнутый ответ Семёнова на рецензию Тарасова под заголовком «Дилетантизм против науки (размышления об одной рецензии)» был опубликован журналом «Скепсис». В статье учёный показал, что «рецензент не дал себе труда вникнуть в позицию автора и тем самым понять суть его доказательств. Во многом это связано с тем, что он вкладывает в используемые им термины иной смысл, чем автор». Отвечая на утверждение Тарасова, что общеклассовая частная собственность не может существовать в принципе, Юрий Иванович отметил: «постоянно оперируя понятием частной собственности, А. Н. Тарасов нигде и никак его не определяет. Я же в своей книге подробно объясняю, что именно я понимаю под частной собственностью. Человеку, выступающему с критикой моей точки зрения, нужно же хотя бы попытаться доказать, что данное мною определение частной собственности ошибочно, никуда не годится. Но ничего этого и в помине нет». Семёнов подробно рассмотрел все остальные замечания рецензента, резюмируя, что в основе всех претензий Тарасова — или его невнимательность при чтении книги, нежелание вникнуть в её содержание, либо попытка вложить в основные категории исторического материализма то значение, которое сами классики марксизма в него не вкладывали.

Обстоятельной критике концепцию политарного способа производства подверг другой представитель советского «творческого марксизма» В. П. Илюшечкин. Он отмечал, что «Ю. И. Семёнов <…> следует вульгарной трактовке [теории общественных формаций], согласно которой общественные способы производства определяются в антагонистических обществах по господствующей форме эксплуатации, то есть как технологические способы производства». В работах Маркса, указывает учёный, термин «способ производства» употребляется в двух разных значениях — в социологическом смысле (общественные способы производства) и в обыденном значении (технологические способы производства). Семёнов же, не различая эти два разные понятия, придал термину единственное значение — общественный способ производства, что совершенно ошибочно с точки зрения теоретических и методологических положений теории общественных формаций.

Глобально-стадиальная концепция мировой истории 
Семёнов развил формационную теорию и создал глобально-стадиальную (эстафетно-стадиальную) концепцию мировой истории. В период с 1970 по 1980 гг. им было опубликовано несколько работ, в которых давалась эстафетная интерпретация смены ряда общественно-экономических формаций. Почти все они были переведены за рубежом. Согласно концепции Семёнова, ни одно общество не обязано проходить все формации, на чём настаивала советская историческая наука. Последние социоры не проходят той стадии, на которой находились первые, не повторяют их движение. Выходя на магистраль человеческой истории, они сразу начинают движение с того места, на котором остановились ранее бывшие супериорными социоисторические организмы. Такая интерпретация смены общественно-экономических формаций может быть названа глобально-формационным, а более широко — глобально-стадиальным пониманием истории.

Именно такое понимание всемирной истории было изложено и обосновано во многих работах Семёнова и наиболее полно в книге «Философия истории от древности до наших дней: Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции» (2003). Такое понимание делало совершенно необходимым учёт связей не только «вертикальных», диахронных, то есть, связей между различными стадиями развития тех или иных социоисторических организмов, но и связей «горизонтальных», синхронных, то есть связей между одновременно существующими и воздействующими друг на друга социоисторическими организмами. Семёновым была разработана и введена в оборот целая система понятий, конкретизирующих глобально-формационное понимание всемирно-исторического процесса: межсоциорное взаимодействие, социорная индукция, исторические миры, исторический центр (мировая историческая система) и историческая периферия, супериорные и инфериорные социоисторические организмы, супериндукция и инфраиндукция, супериоризация, латерализация, общественно-экономическая параформация, ультрасупериоризация, историческое гнездо, историческая арена, центральное всемирно-историческое пространство, историческая зона.

Проанализировав развитие Руси-России от истоков до наших дней, Юрий Иванович Семёнов установил, что в конце XIX века Россия оказалась в зависимости от западной мировой капиталистической системы и в России, соответственно, утвердился периферийный капитализм. Тем самым была раскрыта сущность Октябрьской революции 1917 года. Её объективная задача состояла не в утверждении социализма, а в освобождении России от зависимости от Запада и тем самым в ликвидации периферийного капитализма. Она была не социалистической, а социорно-освободительной и тем самым антикапиталистической. В силу недостаточного уровня развития производительных сил в России после победы революции начался процесс становления частной собственности в форме общеклассовой частной собственности, который завершился возникновением неополитарного общества. Крушение советской системы, согласно Семёнову, тоже произошло в полном соответствии с законами существования политаризма. В идеальном политарном обществе, по его мнению, члены господствующего класса не обладают никакой частной собственностью. Однако во всех политарных обществах (и в древних, и в советском) члены государственного аппарата стремились к персонализации собственности — к разделу между собой прежних государственных средств производства. В случае с Россией персонализация (или приватизация) привела к появлению двух эксплуататорских классов — имеющего первостепенное значение «класса переродившихся капиталистов» и подчинённого ему капиталистического класса.

Резонанс. Несмотря на то, что Семёнов отстаивал свою глобально-стадиальную концепцию всемирной истории на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 1970-х гг., несмотря на то, что его работы по этой тематике переводились и публиковались за рубежом, данная концепция в равной степени не была ни принята, ни опровергнута его коллегами. В рецензии на «Философию истории» Д. В. Джохадзе назвал книгу «бесценным приобретением мирового обществоведения», однако столь высокая оценка была дана исследованию развития философии истории, которую предпринял автор на основе богатейшего количества источников (библиография книги содержит 1450 наименований), но о собственной теории Семёнова, которой посвящён отдельный раздел книги, рецензент умолчал. Таким же образом поступил и Юрий Муравьев, также в целом давший высокую оценку книги.

Теория этноса и нации 
Семёнов развил теорию этноса и нации. Он полагал, что этносов в первобытную эпоху не было. Слово «народ» применительно к этому времени означает не этнос, а конгломерат демосоциальных организмов с общими культурой и языком. Учёный выявил, что нация не является одной из форм этнической общности. Индивидов, принадлежащих к одной нации, объединяет не культура, язык и этническое самосознание, как членов этноса, а наличие общего отечества. Нация есть явление не этническое, а прежде всего политическое.

Ещё в 1966 году в журнале «Народы Азии и Африки» была опубликована статья Семёнова «Из истории теоретической разработки В. И. Лениным национального вопроса», в которой была дана обстоятельная критика работы И. В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос». Семёнов утверждал, что эта работа представляет собой не теоретический труд, а одну из многих выходивших в то время популярных брошюр. Позже учёный включился в дискуссию о понятии «нация» и предложил свою собственную дефиницию. Согласно Семёнову, нация — это совокупность людей, объединённых общим отечеством. В отличие от этноса, с которым нацию нередко ошибочно отождествляют, нация — явление политической жизни, наиболее отчётливо она находит своё выражение в национальных движениях. Идея национального единства, без которой нет нации, могла оформиться только в борьбе за создание единого отечества или обретение им независимости.

Резонанс. В одной из своих работ Юрий Иванович вспоминал: «Спустя некоторое время я узнал, что руководством отдела науки ЦК КПСС был поставлен вопрос о необходимости включения в программы курсов по философии, научному коммунизму и истории партии в качестве обязательной работы И. В. Сталина „Марксизм и национальный вопрос“. С большим трудом противникам этого предложения всё же удалось провалить его. И важным их аргументом являлась ссылка на мою статью, в которой, как они указывали, работа Сталина была полностью развенчана».

Педагогическая деятельность 
С начала 1970-х гг. и до сих пор Семёнов преподает философию в Московском физико-техническом институте, до этого пять лет заведовал кафедрой философии Рязанского медицинского института им. И. П. Павлова, а еще раньше был вначале старшим преподавателем, затем доцентом кафедры философии и политэкономии Красноярского педагогического института. Кроме работы в МФТИ, несколько последних лет преподавал на философском факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В одном из интервью Семёнов признавался, что преподавательская работа обеспечивала ему стабильный доход и позволяла заниматься наукой
в свободное время (работать в научно-исследовательских учреждениях Юрий Иванович отказывался, «чтобы сохранить возможность заниматься в области науки только тем, что меня интересовало»). Семёнов признавал, что любит преподавать и с удовольствием это делает, хотя преподавание отнимало много времени, которое могло быть затрачено на науку. «Иногда читатели моих книг, — признавался учёный, — говорят, что в них все изложено стройно, логично, предельно ясно и понятно. Это во многом результат практики преподавания, которая требует четкого, ясного и понятного изложения материала. Я никогда, даже в старые времена, не излагал содержания тех или иных учебников. Я всегда читал курсы, которые принято называть авторскими, и в них излагал результаты своих собственных исследований в области философии и других наук».

А. В. Пименов, заведующий кафедрой истории МФТИ, в своих воспоминаниях о студенческих годах писал: «Знаменитый этнограф и историк первобытного общества Ю. И. Семёнов читал курс, который назывался „историческим материализмом“. В действительности же это был строгий, иногда ироничный и поистине бесстрашный анализ исторического процесса, звучавший тем более убедительно, что Юрий Иванович говорил очень просто и неброско по форме, с той интонацией рассуждения вслух, которая доступна только тем, кто действительно думает о науке и для кого преподавание — один из способов отрешиться от утомительных мелочей повседневности. А между тем на дворе был 1983 г., и когда речь заходила о роли личности в истории — этот сюжет Ю. И. Семёнов иллюстрировал, в подробностях рассматривая феномен сталинизма, — вдруг становилось ясно, что интеллектуальная смелость и гражданское мужество действительно сродни друг другу».

Примечания

Комментарии

Список работ 
Полный список работ состоянием на 2004 год приведён в номерах журнала «Этнографическое обозрение» (№ 1, 1997; № 5, 1999; № 6, 2004).

Книги
 Возникновение человеческого общества. — Красноярск: Изд-во КГПИ, 1962. — 672 с.
 
 
 
 
 Экономическая этнология. Первобытное и раннее предклассовое общество. Ч. 1-3 // Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. ХХ. Экономическая этнология. Книга 1. М., Институт этнологии и антропологии РАН. 1993. 710, XXV с.
 
 
 
 
 
 
 Введение в науку философии. Книга 1. Предмет философии, её основные понятия и место в системе человеческого знания. — М.: Либроком, 2013. — 224 с.
 Введение в науку философии. Книга 2. Вечные проблемы философии. От проблемы источника и природы знания и познания до проблемы императивов человеческого поведения. — М.: Либроком, 2013. — 344 с.
 Введение в науку философии. Книга 3. Марксистский прорыв в философии. — М.: Либроком, 2013. — 240 с.
 Введение в науку философии. Книга 4. Современные проблемы теории познания, или Логики разумного мышления (умозримый мир в себе и для нас, факты, проблема, понимание и объяснение, идея, интуиция, холия, гипотеза, теория). — М.: Либроком, 2013. — 304 с.
 Введение в науку философии. Книга 5. Проблема истины. Мышление, воля и мозг. — М.: Либроком, 2013. — 232 с.
 Введение в науку философии. Книга 6. Трудная судьба философии диалектического материализма (конец XIX — начало XXI в.). — М.: Либроком, 2013. — 232 с.
 

Статьи в журналах и сборниках
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 То же на рум. языке // Analele romina-sovetica. Seria biologie. 1961. № 2(49).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 То же на нем. яз.: 
 То же на япон. языке // Специальный гуманитарный сборник. № 8, № 9. Токио, 1969.
 
 То же на англ. яз.: 
 
 
 
 
 
 То же на англ. яз.: 
 То же на англ. яз.: 
 
 То же на нем. яз.: 
 То же на нем. яз.: 
 То же на япон. языке // Специальный гуманитарный сборник. № 5. 1968.
 
 
 
 
 
 
 
 То же на венгерск. языке: Будапешт, 1973.
 То же на япон. языке: Т. 1-2. Токио. 1970—1971.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 То же на англ. яз.: 
 
 То же на англ. яз.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 То же на англ. языке // Philosophy of Social Sciences. 1974. Vol. 4. № 2-3.
 
 
 
 
 То же на нем. яз.: 
 То же на испан. языке: Habana,
 
 
 То же на вьетнам. языке: Ханой, 1978
 То же на кит. языке: Пекин, 1983
 
 Брак и семья: возникновение и развитие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 То же на нем. языке // Jahrbuch des Museum fur Volkerkunde zu Leipzig. Bd. 30. 1980.
 
 То же на кит. языке // Сборник статей по этнографии. Пекин, 1987.
 
 
 
 
 То же на кит. языке // Сборник статей по этнографии. Пекин, 1987.
 
 
 
 То же на китайском языке // Сборник статей по этнографии. Пекин, 1987.
 
 То же на словацком языке // Teoreticke problemy spoloceтsko-economickih formacii. Bratislava, 1981.
 
 
 
 
 То же на фр., нем. и испан. языках.
 
 
 То же на англ. языке // Сommunity and its Types. M., 1982.
 
 
 
 
 
 То же на литов. языке: Вильнюс, 1984.
 
 То же на словацком языке // Kategorie historickeho materialismu. Bratislava, 1982.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 То же на нем. языке // Ibid. S. 146—149.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Статьи в кн. :
 Антропосоциогенез (С. 24-27);
 Взаимопомощь (С. 30-31);
 Классы общественные (С. 65-67);
 Обмен экономический (С. 93-96);
 Общество первобытное (С. 96-107);
 Организм социальный (С. 126—128);
 Отношения производственные (С. 128—131);
 Потребление (С. 147—148);
 Продукт общественный (С. 155—156);
 Производство (С. 156—159);
 Распределение (С. 166—167);
 Силы производительные (С. 180—182);
 Собственность (С. 184—188. В соавт. с Д. Трайде);
 Способ производства (С. 197—199. В соавт. с Д. Трайде);
 Торговля (С. 293—294);
 Труд (С. 204—205);
 Уклад общественно-экономический (С. 205—207)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Статьи в кн. :
Взаимопомощь (С. 578—579);
Домохозяйство (С. 579);
Обмен (С. 588—589);
Потлач (С. 592), Табу (С. 595)
 
 То же на япон. языке: Токио, 1990.
 
 
 Статьи в кн. :
 Обмен экономический (С. 82);
 Потребление (С. 132—133);
 Продукт общественный (С. 134—135);
 Распределение (С. 145—146);
 Способ производства (С. 203);
 Уклад общественно-экономический (С. 217—218)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  710, XXV с.
 
 То же на англ. языке // Anthropology and Archeology of Eurasia. 1995. Vol. 34. № 2. P. 39-66.
 
 
 
 
 
Выступление на теоретическом семинаре «Современная концепция аграрного развития» // Отечественная история.1993, № 6. С. 102—103.
 
 
 
 
 
 
Статьи в кн. 
 Обмен экономический (С. 457—459);
 Потребление (С. 571);
 Продукт общественный (С. 599—600);
 Распределение (С. 626—627);
 Способ производства (С. 759)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Статьи в кн. :
 Науманн Г. (С. 71-72);
 Тайлор Э. (С. 243—244);
 Фробениус Л. (С. 317—318)
 Статьи в кн. :
 Домохозяйство;
 Обмен;
 Потлач
 
 
 
 
Общество: Теоретический анализ основных значений слова // Россия. Духовная ситуация времени. 1999. № 3-4. С. 134—155.
Философия истории от истоков до наших дней: Основные проблемы и концепции. М., 1999. 382 с. (49,5 авт. л.)
Льюис Генри Морган // Энциклопедический словарь молодого историка. Всеобщая история. М., 1999. (перепечатка)
 
 
 
 
 
 
  (перепечатка)
 
 
 
 
 
  (перепечатка)
  (перепечатка)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекции в кн. :
 Общество как целостная система (С. 61-79);
 Производство и общество (С. 97-116);
 Основные и неосновные способы производства (С. 117—146);
 Основные концепции всемирной истории (147—160);
 Периодизация и общая картина всемирной истории (С. 161—181);
 Социальная организация отношений между полами: возникновение и развитие (С. 209—235);
 Этносы, нации, расы (С. 236—266)
 
 
 
 Культовые фигуры и идеологическая мода в науке и значение для нее скептицизма
 
 
 
 
 
 
 
 
 Статьи в кн.::
 Капитализм (С. 242—244);
 Народ (С. 346);
 Нация (С. 350—352);
 Общественное бытие (С. 380);
 Общественное сознание (С. 380);
 Общественные отношения (С. 382—384);
 Первобытное общество (С. 410—411);
 Первобытность (С. 411);
 Политаризм (С. 420—421);
 Рабство (С. 463);
 Случайность и необходимость в истории (С. 513—514);
 Собственность (С. 520—522);
 Феодализм (С. 622—623);
 Этнос (С. 712)
 
 
 
 . *

Ссылки 

 
 
 Архив лекций по философии науки, прочитанных профессором МФТИ Ю. И. Семёновым в 2005/2006 учебном году

Этнографы России
Социологи России
Выпускники Красноярского педагогического университета
Преподаватели Красноярского педагогического университета
Преподаватели РязГМУ
Сотрудники Института всеобщей истории РАН
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Преподаватели философского факультета МГУ
Преподаватели кафедры философии Московского физико-технического института
Заслуженные профессора МФТИ
Исследователи доисторической эпохи
Историософы
Историки-марксисты
Историки Красноярска